Johann Mencke kan syfta på:

* Johann Burckhardt Mencke (1674–1733), tysk förläggare och utgivare
 Johann Caspar Ludwig Mencke (1752–1795), tysk rättslärd